В одиночному розряді тенісного турніру Acura Classic 2003, який проходив в рамках Туру WTA 2003, Жустін Енен здобула титул, у фіналі перемігши Кім Клейстерс 3-6, 6-2, 6-3.

Сіяні гравчині 

Відсутня
 Кім Клейстерс (фінал)
 Жустін Енен (переможниця)
 Кім Клейстерс (півфінал)
 Дженніфер Капріаті (2-ге коло)
 Чанда Рубін (чвертьфінал)
 Даніела Гантухова (3-тє коло)
 Ай Суґіяма (2-ге коло)

 Єлена Докич (3-тє коло)
 Олена Лиховцева (3-тє коло)
 Кончіта Мартінес (2-ге коло)
 Аманда Кетцер (2-ге коло)
 Олена Дементьєва (3-тє коло)
 Меган Шонессі (2-ге коло)
 Сільвія Фаріна-Елія (2-ге коло)
 Олена Бовіна (3-тє коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Southern California Open